Iolanda de Bretanya (Violant de Bretanya) o Iolanda de Dreux (Violant de Dreux) (1218 – 10 d'octubre de 1272), comtessa de Penthièvre et de Porhoët, princesa bretona filla del duc de Bretanya Pere I Mauclerc i la duquessa Alix de Thouars.
 Iolanda de Montfort (Violant de Montfort) o Iolanda de Dreux (Violant de Dreux) (vers 1269 – 2 d'agost de 1322), fou comtessa de Montfort l'Amaury de ple dret, i reina d'Escòcia per matrimoni amb Alexandre III d'Escòcia.
 Iolanda de Dreux (duquessa de Borgonya) (Violant de Dreux) (1212–1248), fou la primera esposa d'Hug IV de Borgonya, duc de Borgonya.